Hvalsø, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Roskilde, il comune aveva una popolazione di 7.856 abitanti (2005) e una superficie di 72 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Bramsnæs e Lejre per dare luogo al riformato comune di Lejre compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi